Но́во-Ме́сто () — город в юго-восточной части Словении, на реке Крка. Является столицей исторической области Нижняя Крайна. Население — 23 878 жителей (2021).

Этимология 
Основан австрийским герцогом Рудольфом IV 7 апреля 1365 года под названием Рудольферде () (в 1392 году упоминается как Рудольферд, а в 1419 году значится под названием Ново-Место). Название объединяет в себе личное имя Рудольф, а также слово верт — «остров, полуостров, суша над морем». Также параллельно использовалось немецкое название Нойштадт (). Словенское название Нове-Место переводится как новый город. Подобные топонимы распространены в Европе и обычно относятся к поселениям, построенным на месте более древних, сожжённых или разрушенных. В период 1865—1918 годов город имел название Рудольфово (). После Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии населённый пункт вошёл в состав Королевства Югославия и был официально переименован в Ново-место.

История

Инфраструктура 
В городе располагается фармацевтическая компания Krka, государственная компания по производству автокомпонентов «TPV Group»; баскетбольный клуб «Крка».

Климат

Города—побратимы 
  Новороссийск (Россия)
  Приедор (Босния и Герцеговина)

Примечания

Литература 
 
 

Города Словении